Чемпионат Португалии по футболу 1935—1936 является 2-м официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в первый раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 8 команд, было сыграно 56 матчей и забито 240 голов (в среднем 4,29 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números

1935/1936
Португалия
Португалия
1935 год в Португалии
Спорт в Португалии в 1936 году